David McGoldrick (1987 -) un footballeur anglais ;
 David Leslie Johnson-McGoldrick (1942 -), scénariste américain ;
 Eddie McGoldrick (1965 -), footballeur irlandais ;
 Michael McGoldrick (1971 -), musicien anglais.